Die Saison 1998/99 war die 37. Spielzeit der 1. Division, der damals höchsten Spielklasse der dänischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. 

Der SK 1934 Nykøbing gewann alle Wettkämpfe und wurde mit 11,5 Punkten Vorsprung vor dem Titelverteidiger Gistrup Skakforening Dänischer Meister.
Aus der 2. Division waren die Brønshøj Skakforening und Hansa Office Nordre aufgestiegen. Die beiden Aufsteiger belegten mannschafts- und brettpunktgleich den 6. und 7. Platz und trugen damit einen Stichkampf aus, um den zweiten Absteiger neben dem Espergærde Skakklub zu ermitteln. Brønshøj gewann den Stichkampf mit 4,5:3,5, da allerdings die Gistrup Skakforening sich aus der 1. Division zurückzog, blieb auch Nordre erstklassig.

Spieltermine 
Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 1., 14. und 15. November 1998, 17. Januar 1999, 7. Februar 1999 sowie am 20. und 21. März 1999.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Sportveranstaltung in Dänemark
1998
Schachveranstaltung 1998
Schachveranstaltung 1999